Суворов Игорь Владимирович (род. 1932, Ленинград) — живописец, заслуженный художник РФ (2005), член Санкт-Петербургского Союза художников (до 1992 года — Ленинградской организации Союза художников РСФСР).

Биография 
Суворов Игорь Владимирович родился 28 апреля 1932 года в Ленинграде. В Великую Отечественную войну ребёнком пережил блокаду Ленинграда.

В конце 1940-х годов занимался в студии Ленинградского Дворца пионеров и школьников по руководством известного педагога С. Д. Левина. Позднее поступил в Среднюю Художественную школу при Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина.

После окончания СХШ Суворов в 1954 году поступил на факультет живописи Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. Занимался у Валерия Пименова, Леонида Худякова, Александра Зайцева. В 1960 окончил институт по мастерской профессора Бориса Иогансона. Дипломная работа — серия ленинградских пейзажей «Невский проспект», «Набережная Лейтенанта Шмидта», «Сумерки».

После окончания института преподавал в Ленинградском Высшем художественно-промышленном училище имени В. И. Мухиной на кафедре общей живописи. Одновременно много работает творчески, преимущественно в жанре городского пейзажа. Первое участие в выставках относится к 1959 году. С начала 1960-х годов Игорь Суворов постоянно экспонирует свои работы на городских, республиканских и всесоюзных выставках. В 1962 году его принимают в члены Ленинградского отделения Союза художников РСФСР.

На протяжении многих лет художник остаётся верен главной теме своего творчества, избранной ещё в процессе работы над дипломной картиной, — ленинградскому пейзажу. Произведения 1960—1970 годов выдвинули его в число ведущих мастеров этого жанра. Другой темой творчества художника стала нетронутая временем природа северной России: Карелии, Северного Урала, Приладожья, Вологодчины.

28 января 1989 года в залах Ленинградской организации Союза художников РСФСР открылась первая персональная выставка произведений Игоря Суворова, кандидатом искусстведения М. П. Тубли был издан иллюстрированный каталог к ней со статьёй о художнике.

Произведения И. В. Суворова находятся в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге, в музеях и частных собраниях в России, Финляндии, КНР, Японии, Великобритании, Франции и других странах.

Выставки

См. также 
 Изобразительное искусство Ленинграда
 Список живописцев Ленинградского Союза художников

Источники 
 Выставка произведений ленинградских художников 1960 года. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1963. — с.17.
 Выставка произведений ленинградских художников 1960 года. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1961. — с.41.
 Выставка произведений ленинградских художников 1961 года. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1964. — с.39.
 Ленинград. Зональная выставка. — Л: Художник РСФСР, 1965. — с.53.
 Копелян Г. Удачи и просчёты молодых // Смена, 1964, 28 ноября.
 Третья республиканская художественная выставка «Советская Россия». Каталог. — М: Министерство культуры РСФСР, 1967. — с.55.
 Губарев А., Дмитренко А. В простом, казалось бы, мотиве … // Вечерний Ленинград, 1971, 5 января.
 Весенняя выставка произведений ленинградских художников 1971 года. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1972. — с.16.
 Наш современник. Каталог выставки произведений ленинградских художников 1971 года. — Л: Художник РСФСР, 1972. — с.21.
 Наш современник. Зональная выставка произведений ленинградских художников 1975 года. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1980. — с.25.
 Пятая республиканская выставка «Советская Россия». — М: Советский художник, 1975. — с.44.
 Левандовский С. Живопись на Ленинградской зональной // Искусство. 1981, № 2. С.65.
 Выставка произведений ленинградских художников, посвящённая 60-летию Великого Октября. — Л: Художник РСФСР, 1982. — с.22.
 Осенняя выставка произведений ленинградских художников. 1978 года. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1983. — с.16.
 Зональная выставка произведений ленинградских художников 1980 года. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1983. — с.24.
 Игорь Владимирович Суворов. Выставка произведений. Каталог.(Вступительная статья М. П. Тубли) — Л: Художник РСФСР, 1987.
 Иванов С. В. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. — Санкт-Петербург: НП-Принт, 2007. — с.391, 400. ISBN 5-901724-21-6, ISBN 978-5-901724-21-7.
 Юбилейный Справочник выпускников Санкт-Петербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Российской Академии художеств. 1915—2005. — Санкт Петербург: «Первоцвет», 2007. — с.85.
 Тубли М. П. Игорь Суворов. — Санкт-Петербург: Петрополь, 2008. — ISBN 978-5-98174-011-4.
 Традиции школы живописи государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица. Кафедра общей живописи. — СПб., 2010. С. 15, 271.

Примечания

Ссылки 

Художники СССР
Художники России
Художники-пейзажисты России
Члены Союза художников СССР
Художники Санкт-Петербурга
Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Преподаватели Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии
Члены Санкт-Петербургского Союза художников
Художники-педагоги